Lot Condor 3782 – wypadek lotniczy, który wydarzył się 2 stycznia 1988 roku. Boeing 737 niemieckich linii Condor rozbił się w pobliżu miejscowości Seferihisar w Turcji. Wszyscy na pokładzie zginęli – 11 pasażerów i 5 członków załogi. Przyczyną wypadku była awaria wiązki ILS podczas lądowania. Samolot roztrzaskał się o wzgórze Dümentepe.

Lot 
Lot 3782 rozpoczął się na lotnisku Echterdingen w Stuttgarcie i miał zakończyć na lotnisku Izmir-Adnan Menderes, transportując 11 pasażerów na wakacje do Turcji. Załoga ustawiła autopilot na podejście do lądowania na pasie 35 lotniska Izmir według ścieżki schodzenia ILS. Samolot schodził do wysokości 2000 metrów. Nagle przed oknami kokpitu pojawiło się wzgórze. Piloci zwiększyli ciąg mając nadzieję, że je ominą, jednak maszyna wbiła się we wzgórze Dümentepe, 17 kilometrów od lotniska. Nikt nie przeżył, zginęło 16 osób.

Przyczyny 
Śledztwo wykazało, że przyczyną wypadku była awaria ścieżki schodzenia ILS (ang. Instrument landing system) na lotnisku Izmir-Adnan Menderes. Przez to samolot zszedł z wyznaczonego kursu i zderzył się ze wzgórzem.

Przypisy 

Katastrofy lotnicze w Turcji
Katastrofy lotnicze w 1988
Kontrolowany lot ku ziemi (CFIT)
Katastrofy lotnicze z udziałem samolotu Boeing 737
Turcja w XX wieku